Фарида Шамиль гызы Везирова  (, ) — азербайджанский и советский литературовед, кандидат филологических наук (1956), профессор (1980).

Биография 
Родилась 15 февраля 1924 года в селе Сардарлы Физулинского района. В 1930 году ее семья переехала в Баку, и здесь она училась в школе номер 171.

В 1940 году поступила на факультет филологии Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет).

В 1942 году добровольно записалась в ряды армии и ушла на фронт, где служила рядовым бойцом, радистом. После демобилизации продолжила учебу.

В 1948—1949 годах работала литературным сотрудником газеты «Азербайджан муаллими» («Учитель Азербайджана»). 

В 1949—1952 годах училась в аспирантуре АГУ.

Первой литературно-критической работой стала одноименная статья на книгу Медины Гюльгюн «Тебризская Весна».

В 1952—1953 годы — заведующая отделом критики журнала , старший преподаватель, доцент, а затем профессор факультета филологии, литературы, истории АГУ.

С 1963 года — член Союза писателей.

Составила собрание сочинений М. С. Ордубади в 8 томах.

Награждена 8 медалями войны  и труда. 

Скончалась 17 февраля 1986 года.

Библиография 
 Везирова, Фарида. Литературные заметки, исследования. - Баку : Язычы, 1985. - 187,[2] с.

Ученые степени и звания 
 Кандидат филологических наук (1956)
 Профессор (1980)

Награды 
 Медаль «Ветеран труда»

Примечания

Литература 
 Анвар Чингизоглы. Физули, Баку, "Мутарджим", 2017, 642 c.
 Анвар Чингизоглы. Кочахмедли и кочахмедлинцы, Баку, "Мутарджим", 2012, 244 c.
 Анвар Чингизоглы.История селения Сердарлы, Баку: изд-во «Элнур-П», 2005.

Азербайджанская аристократия
Женщины в Великой Отечественной войне
Выпускники Бакинского государственного университета
Кандидаты филологических наук
Педагоги СССР
Критики СССР
Везировы